Арчибальд Хантер () — имя нескольких человек:
 Хантер, Арчибальд (1859—1894, более известный как Арчи Хантер) — шотландский футболист, нападающий, первый капитан «Астон Виллы».
 Хантер, Арчибальд (1856—1936) — британский генерал, губернатор Омдурмана и Гибралтара.